Cynorhiza olifantiana är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Cynorhiza olifantiana ingår i släktet Cynorhiza och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
olifantiana